Dalešice est un toponyme qui peut désigner :

Dalešice, une commune du district de  Jablonec nad Nisou, dans la région de Liberec ;
 Dalešice, une commune du district de Třebíč, dans la région de Vysočina ;
 barrage de Dalešice, un barrage construit sur la rivière Jihlava, à Dalešice, dans le district de Třebíč.

Autres 
Ce toponyme est utilisé pour :
 la brasserie de Dalešice, située dans la ville homonyme du district de Třebíč ;
 Dalešice, une bière tchèque produite dans la brasserie homonyme.

Homonymie de localités en  Tchéquie